Веригина — женская форма фамилии .
 Веригина, Валентина Петровна (1882—1974) — русская и советская актриса драматических театров, театральный режиссёр и педагог.
 Веригина, Ирина Константиновна (род. 1968) — украинский общественный и государственный деятель, политик. См. также 
 Веригино 
 Веригины